Премьера тринадцатого сезона классических серий британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» состоялась 30 августа 1975 года, с выходом на экраны первого эпизода серии «Террор зайгонов». Сезон завершился 6 марта 1976 года показом последнего эпизода серии «Семена судьбы».

Актёрский состав

Основной 
 Том Бейкер в роли Четвёртого Доктора
 Элизабет Слейден в роли Сары Джейн Смит
 Йен Мартер в роли Гарри Салливана

Все основные актёры предыдущего сезона вернулись к своим ролям и на этот сезон. Йен Мартер, сыгравший Гарри Салливана, покинул проект после выхода первой серии, «Террор зайгонов», но вернулся в качестве приглашённой звезды в серии «Вторжение андроидов».

Второстепенный 
 Николас Кортни в роли бригадира Летбридж-Стюарта
 Джон Левен в роли сержанта Бентона
В 13 сезоне оба актёра в последний раз снялись в роли своих персонажей: Николас Кортни ушёл после выхода серии «Террор зайгонов» (однако позже возвращался к своей роли в других сезонах сериала), Джон Левен — серии «Вторжение андроидов».

Список серий 
Серия «Террор зайгонов» первоначально планировалась как финал 12 сезона (тогда она носила название «Лох-Несс»), но позже была перенесена на лето 1975 года и стала премьерой нового, 13 сезона. Также в этом сезоне впервые в истории шоу был введён перерыв на время зимних праздников (между датой премьеры последнего эпизода серии «Вторжение андроидов» и датой премьеры серии «Мозг Морбиуса» прошло три недели).

Показ 
13 сезон классических серий «Доктора Кто» был показан с 30 августа 1975 года по 6 марта 1976 года на канале BBC One.

DVD-релизы 

Все серии 13 сезона, кроме «Вторжения андроидов», выходили на DVD независимо друг от друга, то есть отдельными изданиями.

Книги

Примечания

Комментарии

Источники 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Серии с Четвёртым Доктором
Списки:Доктор Кто